Jméno Ken Levine se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ken Levine (herní vývojář) (* 1966), americký herní vývojář, kreativní ředitel a spoluzakladatel Irrational Games
 Ken Levine (scenárista) (* 1950), americký scenárista, režisér a producent v televizním a filmovém průmyslu